Il singolare  dello  San Luis Potosí Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Brian Dabul non ha difeso il titolo dell'anno precedente.

Santiago Giraldo ha battuto in finale Paolo Lorenzi 6–2, 6–7(3), 6–2.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Santiago Giraldo (campione)
  Franco Ferreiro (quarti di finale)
  Mariano Puerta (semifinali)

 Alejandro Falla (primo turno)
 Michael Lammer (secondo turno)
 Santiago González (semifinali)
 Paolo Lorenzi (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Luis Potosí Challenger 2009